Vliegende vissen, een familie straalvinnige zeevissen
Vliegende Vis (sterrenbeeld)